Ian Wallace peut faire référence à :

 Ian (James) Wallace (1916-2009)
 Ian Alexander Wallace (1917-2002)
 Ian Wallace (1919-2009) chanteur basse britannique
 Ian Norman Duncan Wallace (1922-2006)
 Ian Wallace (1943-), artiste canadien
 Ian Wallace (1946-2007), batteur (musique)
 Ian George Wallace (1948-)
 Ian Wallace (1950-), auteur et illustrateur canadien

Références